Walt Disney Productions peut faire référence à :
 une société créée en 1929 par Walt Disney, renommée The Walt Disney Company en 1984 ;
 le département de productions des films qui en 1984 a été renommé Walt Disney Pictures ;